

События 
 Консулы Флавий Клавдий Антоний и Флавий Афраний Сиагрий.
 3.10 — Император Феодосий I Великий заключил мир с вестготами, и по договору с Фритигерном поселил их в Мёзии в качестве федератов.
 Синод в Риме. Активное участие Епифания.
 Папа Римский Дамасий I на соборе в Риме утвердил канон Священного Писания.
 Собор в Константинополе.
 Григорий Нисский направлен церковью для реорганизации епархий в Аравии.
 382/3 — Умер Улфила.
 Подготовка Фу Цзянем войны против Цзинь.
 62 среднеазиатских владетеля прислали посольства в Цинь.

Скончались 
 Аполлинарий Младший, епископ города Лаодикии, ученик Афанасия Александрийского.
 Улфила

См. также